Marko Tadić (akademik)
Marko Tadić (jezikoslovac)
Marko Tadić (veterinar)
Marko Tadić (hokejaš)
Marko Tadić (slikar)
Marko Tadić (političar), predsjednik HSS BiH